Land of the Free — державний гімн Белізу
 Land of the Free — студійний альбом гурту Gamma Ray